Полое — название населённых пунктов в России:
 Полое — село в Ардатовском районе Республики Мордовия.
 Полое — деревня в Армизонском районе Тюменской области.